Скёрпинг () — город на севере датского острова Ютландия.

Входил в коммуну Скёрпинг до 2007 года, когда она была объединена с коммунами  и  в коммуну Ребилль, в состав которой вошёл и Скёрпинг.

Находится на границе . Рядом находится национальный парк «». В городе есть две церкви.

Недалеко находится населённый пункт , или Старый Скёрпинг, в честь которого был назван Скёрпинг.

Скёрпинг был построен в 1860-х годах как железнодорожная станция, начал расширяться в 1890-х годах.

В 2014 и 2017 годах в городе проводились два чемпионата Дании по шахматам.

Изменение численности населения

Галерея 

Города Дании
Ребилль (коммуна)